Dardània (Il·líria), districte al sud-oest de Mèsia i Il·líria que ocupava part de l'actual Kosovo 
 Dardània (Mísia), districte de Mísia, sense límits definits
 Dardània (província romana), província romana creada per Dioclecià a la seva reorganització de l'imperi vers el 294 aC 
 Pau de Dardània (85 aC) entre la República romana i el Regne del Pont va ser signat per Sila i el rei Mitridates VI posant fi a la Primera guerra mitridàtica

Vegeu també 
 Dàrdans
 Dardanis